Arbeitsstättenverordnung steht für:

 die deutsche Verordnung über Arbeitsstätten (ArbStättV); siehe Arbeitsstättenverordnung (Deutschland)
 die österreichische Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und Soziales, mit der Anforderungen an Arbeitsstätten und an Gebäuden auf Baustellen festgelegt und die Bauarbeiterschutzverordnung geändert wird (AStV); siehe Arbeitsstättenverordnung (Österreich)